Esistono più comuni francesi con questo nome

 Romagny – Manica
 Romagny – Alto Reno